Lista de mai jos conține toate stațiile de cale ferată din rețeaua CFR, așa cum apar ele în documentul de referință al rețelei și în mersul trenurilor

Legendă

Note

Vezi și 

CFR
Material rulant al CFR Călători

CFR